Preseka je lahko:
 Preseka Oborovska (Hrvaška)
 Preseka Ozaljska (Hrvaška)
 Preseka Petrovska (Hrvaška)
 Preseka, Babušnica (Srbija)
 Preseka, Ivanjica (Srbija)
 Preseka, Gornji Mihaljevec (Hrvaška)
 Preseka, Preseka (Hrvaška)
 Preseka, vas na avstrijskem Koroškem